Jordi Arbonès i Freixas, escriptor català nascut el 1956
 Jordi Arbonès i Montull, assagista i traductor català nascut el 1929 i mort el 2001